Nasta Rojc, hrvatska slikarica
Milan Rojc, hrvatski pravnik i političar
Kulturni centar Karlo Rojc u Puli, kulturni centar u Puli